Pedro Ricardo Marques Pereira Monteiro, mais conhecido como Pedrinha, (Oliveira de Azeméis, 3 de Maio de 1978) é um ex-futebolista português, que jogava no Futebol Clube Paços de Ferreira.

Naturais de Oliveira de Azeméis
Futebolistas de Portugal
Futebolistas do Futebol Clube Paços de Ferreira
Futebolistas do Futebol Clube de Penafiel